WZL steht als Abkürzung für:

 Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, ein aus vier Lehrstühlen der RWTH Aachen bestehendes Forschungsinstitut im Bereich Produktionstechnik

WZL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Börde (für Wanzleben)

WZL